Název Mladé má více sídel:
 Mladé (Liběšice), část obce Liběšice v okrese Litoměřice
 Mladé (České Budějovice), nyní čtvrť města České Budějovice v okrese České Budějovice

Externí odkazy